Narám-Szín akkád király, Agade negyedik uralkodója az i. e. 23. században
 Narám-Szín asszír király, Asszíria uralkodója az i. e. 19. század végén
 Narám-Szín esnunnai király, Esnunna uralkodója az i. e. 19. század elején